Das Island Airport är en flygplats i Förenade Arabemiraten. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Abu Dhabi. Das Island Airport ligger  meter över havet. Den ligger på ön Dās.

Terrängen runt Das Island Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Das Island Airport.  . Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Förenade arabemiraten